Oficina Federal de Protecció de la Constitució i de Lluita contra el Terrorisme (del seu nom en alemany Budesamt fur Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung), servei d'intel·ligència d'Àustria
 BVT també és el codi ISO 3166-1 de l'illa Bouvet, dependència de Noruega al sud de l'oceà Atlàntic